Ма́ргерс Сте́перманис (;	15 августа 1898, Бауска, Курляндская губерния, Российская империя — 21 декабря 1968, Рига, Латвийская ССР) — латвийский и советский , , доктор исторических наук (1960), профессор Латвийского университета (1961).

Биография 
Родился в семье известного писателя и книгоиздателя. В 1919—1920 годах воевал за независимость Латвии. После демобилизации готовился к учёбе, с 1923 года по 1927 год — студент исторического и филологического факультета Латвийского университета. Ученик Роберта Виппера.

В 1931 году получил стипендию от Латвийского университета на двухлетнее обучение в Парижском университете. Специализировался на работе, темах, методологии и источниках западноевропейских, особенно французских, историков. Вернувшись в Ригу в 1933 году, защитил докторскую диссертацию по истории.

В 1936 году М. Степерманис был назначен заместителем директора Института истории Латвии по научной работе.

После Второй Мировой войны работал в Институте истории и материальной культуры Академии наук Латвийской ССР в качестве заместителя директора по научной работе (1946—1949), позднее в 1949 году заведовал сектором, одновременно — доцент исторического факультета Латвийского университета.

В 1960 году защитил докторскую диссертацию по истории науки «Фермерские бунты в Видземе 1750—1784», в 1961 году стал заведующим кафедрой истории историко-филологического факультета Латвийского университета и профессором.

Умер 21 декабря 1968 года в Риге, похоронен на кладбище Райниса.

Научная деятельность 
Автор ряда исторических трудов этнографической тематики.

Избранные труды 
 Pirmās cīņas par dzimtbūšanas atcelšanu Vidzemē 1750—1764. «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts» 1931. — 10. un 11. numurs
 Latviešu stāvoklis XVII un XVIII gs. un apgaismotāju kustība Latvijā. «Literatūra», 1935
 Uzbrukums latviešu tautībai zemnieku brīvlaišanas laikmetā. «Senatne un Māksla», 1936, Nr.4.
 Latviešu apgaismotāji XVIII gadsimtenī. // Krājums «Vēstures atziņas un tēlojumi», 1937.
 «Piezīmes» Garlība Merķeļa grāmatas «Latvieši…» jaunajam izdevumam (1953)
 Latviešu tautas dzīves veids un kultūra vēlā feodālisma periodā (XVII—XVIII gs.). «Latvijas PSR vēstures» pirmā sējuma XV nodaļa (1953)
 «Zemnieku nemieri Vidzemē 1750—1784» (монография, 1956)
 Рига: очерки по истории города (в соавт., 1967)
 История Латвийской ССР. — Рига: Звайгзне, 1974.

Награды 
 Первым среди историков получил Государственную премию Латвийской ССР.

Ссылки 
 Биография

доктора исторических наук
Преподаватели Латвийского университета
Выпускники Латвийского университета
Лауреаты Государственной премии Латвийской ССР
Похороненные на кладбище Райниса